Denna tabell listar valresultaten i allmänna val till underhuset i Storbritanniens parlament sedan 1945.

Kommentarer

Referenser 

Parlamentsval i Storbritannien

en:United Kingdom general elections
ja:イギリス総選挙